Белугин, Александр Дмитриевич (1942—1997) — советский цыганский поэт, лингвист и этнограф второй половины XX века, псевдоним Лекса Мануш.
 Белугин, Владимир Александрович (1931—2002) — российский учёный, в 1987—1996 директор ВНИИ экспериментальной физики, лауреат Государственной премии СССР.
 Белугин, Максим Эдуардович (род. 1985) — российский бобслеист.
Белугина
 Белугина, Олеся Владимировна (род. 1984) — заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике.